Хрещатовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Хрещатовское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Воронежская область
 Хрещатовское сельское поселение — входит в Калачеевский район